Sezon (1982/1983) był 80. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytuł obroniła drużyna Rába Vasas ETO. Tytuł króla strzelców zdobyli Lajos Dobány, który w barwach klubów Pécsi Munkás SC i Szombathelyi Haladás VSE strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej